Waynesboro kan avse:

 Waynesboro, Virginia
 Waynesboro, Pennsylvania
 Waynesboro, Georgia
 Waynesboro, Mississippi
 Waynesboro, Tennessee